Хоровце може бити:

 Хоровце (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Хоровце (Пухов), насељено мјесто у округу Пухов, Тренчински крај, Словачка Република